

Раковіца () — комуна у повіті Бреїла.
 Раковіца () — село у повіті Бреїла. Входить до складу комуни Раковіца.
 Раковіца () — комуна у повіті Сібіу.
 Раковіца () — село у повіті Сібіу. Входить до складу комуни Раковіца.
 Раковіца () — комуна у повіті Тіміш.
 Раковіца () — село у повіті Тіміш. Входить до складу комуни Раковіца.
 Раковіца () — комуна у повіті Вилча.
 Раковіца () — село у повіті Вилча. Входить до складу комуни Раковіца.
 Раковіца () — село у повіті Васлуй. Входить до складу комуни Гирчень.
 Раковіца () — село у повіті Димбовіца. Входить до складу комуни Букшань.
 Раковіца () — село у повіті Долж. Входить до складу комуни Бралоштіца.
 Раковіца () — село у повіті Горж. Входить до складу комуни Половраджі.
 Раковіца () — село у повіті Олт. Входить до складу комуни Войняса.
 Раковіца () — село у повіті Арджеш. Адміністративно підпорядковується місту Міовень.
 Раковіца () — село у повіті Вилча. Входить до складу комуни Будешть.

Див. також 
 Раковиця
 Еміл-Раковиці
 Печера Еміл Раковіце
 Лав-Раковіца